Wanzleben steht für:

 Wanzleben-Börde, eine Stadt im Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Stadt Wanzleben, einen Ortsteil dieser Stadt